Nei vari possedimenti della famiglia Farnese, furono costruiti in varie epoche palazzi padronali, che tuttora hanno la denominazione di Palazzo Farnese.

 Palazzo Farnese a Ischia di Castro (VT)
 Palazzo Farnese a Latera (VT)
 Palazzo Farnese a Roma
 Palazzo Farnese a Caprarola (VT)
 Palazzo Farnese a Piacenza
 Palazzo Farnese a Canino (VT)
 Palazzo Farnese a Castellammare di Stabia (NA)
 Palazzo Farnese a Gradoli (VT)
 Palazzo Farnese a Marta (VT)
 Palazzo Farnese a Ortona (CH)